Carsonville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Carsonville (Georgia)
 Carsonville (Michigan)
 Carsonville (Missouri)
 Carsonville (Pennsylvania)
 Carsonville (Virginia)
 Carsonville Township (Minnesota)